„Гордост“ е музикална група от Сливен в стил хардкор пънк / ой!.

Основана е в Сливен през 2000 г. Групата записва 3 демо албума, с които добива популярност сред българските скинове и хардкор фенове. През 2002 г. издава съвместния си албум – BG Oi Split, с българската RAC група - Бранник, музикален издател на албума е RAC Records.

Състав 
 Златин Неделчев – вокал (2000 – 2007)
 Цветан Цонев – китара, бас, барабани (2000 – 2007)

Дискография 
Демо
 2001 – Съпротива
 2003 – Право на избор
 2004 – Нова вяра

Албуми
 2005 – Няма да си трая

EP
 2006 – Градски легенди

Сплит
 2002 – BG Oi Split (RAC Records)

Източници

Външни препратки 
  Архивирана официална страница на Гордост в Internet Archive
  Гордост в Last.fm
  Гордост в Rac-forum.org
 

Музикални групи в Сливен
Основани в България през 2000 година
Български неонацистки музикални групи
Български пънк групи